Марк Уиттоу (Mark Whittow; ) — британский  и археолог, медиевист-византинист. Доктор, феллоу оксфордского колледжа Корпус-Кристи с 2009 года, до чего с 1998 года феллоу колледжа Святого Петра.

Его отец умер, когда ему было 10 лет. В 1976 году поступил изучать историю в Тринити-колледж в Оксфорде. Получив первоклассную степень, остался для получения докторской степени по византийской истории и археологии под руководством . С 1984 года стал исследовательским феллоу и лектором в Ориэле, где его ментором был медиевист . Позже недолговременно работал в Редингском университете и Королевском колледже Лондона. С 1998 года в оксфордском колледже Святого Петра. В 2016-17 гг. старший университетский проктор (proctor). В 2007—2017 гг. член редколлегии журнала BMGS. Публиковался в Times Literary Supplement, LRB. Недостаток первоисточников по Византии подтолкнул Уиттоу осуществить несколько полевых проектов и экспедиций, в 1990-х он работал в Турции и Иордании.

Погиб в ДТП.
С октября 2018 года должен был стать провостом колледжа Ориэль. Остались супруга и трое детей.

Первой главной публикацией стала статья в Past and Present в 1990 году.
Его книга The Making of Byzantium 600—1025 (1996) {Рец. } исследовала раннюю историю Византийской империи, вплоть до смерти императора Василия II. Соредактор Byzantium in the Eleventh Century (2017).

Как отмечают, Уиттоу содействовал диалогу историков Поздней античности и византинистов, а также последних и историков раннего ислама. Он также внес вклад в разработку проблематики так называемой «феодальной революции».

Примечания

Ссылки 
 https://rememberingmarkwhittow.history.ox.ac.uk/
 Некролог в Guardian
 Трибьют (Neil McLynn)

Византинисты Великобритании
авторы учебников истории